Residenza – in diritto, indica un luogo nel quale una persona abbia stabilito la propria dimora abituale
 Residenza divina – concetto della teologia
 Residenza reale – dimora di un monarca
 Residenza sanitaria assistenziale – struttura non ospedaliera per persone non autosufficienti
 Residenza ufficiale – edificio nel quale un capo di Stato, un capo di governo, o un altro importante rappresentante di uno Stato sovrano ha la sua residenza
 Residenza universitaria – quartiere o un insieme di edifici dedicato all'accoglienza di studenti universitari.
 Tempo di residenza – grandezza fisica, dimensionalmente omogenea all'unità di tempo